Фулциний (Fulcinius) е име на:

 Име на римската фамилия Фулцинии
 Гай Фулциний, римски пратеник 437 пр.н.е. във Вейи при Ларс Толумний
 Марк Фулциний, женен за Цезения от Цезениите, 1 век пр.н.е.
 Гай Фулцинй Трион, consul peregrinus 24 г.
 Луций Фулциний Трион, суфектконсул 31 г.
 Гай Фулцинй Оптат, войник от II Августов легион, Тенес, Алжир
 Фулциний Приск, римски юрист 1 век